Оскар Моисеевич Картожинский (псевдоним Оскар Норвежский; , Любча Гродненской губернии - 28 июля 1933, Лос-Анджелес) - российский журналист и переводчик.

Старший сын Мовши Янкель-Лейбовича Картожинского и Хаи.

Учился в инженерной школе в Саксонии, философском факультете Бернского университета. Работал в Лаборатории экспериментальной психологии В.-М. Вундта в Лейпциге. С 1907 года жил и работал в Санкт-Петербурге. Автор книг о литературе, переводил П.Альтенберга, Ф.Ведекинда , Г.Гофмансталя, А.Шницлера и других. Печатался в Приазовском крае, Южном обозрении, Раннем утре, других. Издавал Новые люди (1911). C 1914 жил в Америке, автор книг на идише.
Персоналии по алфавиту
Умершие в 1933 году

О Франке Видекинде 

Горькая ирония и желчная насмешка - вот оружие, которым он борется с мещанской тиной. И он заставил своих соотечественников потупить очи к долу и прислушаться к его циничному смеху. ... Во всей фигуре его, плотной, крепкой, в характерном бритом лице, в крепко стиснутых толстых, чувственных губах его, в прищуренном взгляде его небольших серых глаз из-под пенсне - чувствуется какое-то полупрезрительное, полунасмешливое отношение к жизни, к людям, к самому себе

Литературу, в её прилизанном виде, он не любил и, конечно, насмехался над ней. Прожив несколько лет за границей, я встречал многих видных писателей, но никто из них не производил на меня такого сильного впечатления своей личностью, как Ведекинд. Что-то обречённое и до ужаса трагическое чувствуется во всём существе его.

Избранное 
 Литературные силуэты (СПб, 1910)
 Из Нью-Йорка (1911)

Редактор 
 Литературный календарь-альманах (1908, в 1909 вышел под заглавием Лит. ежегодник)
 Критики о критике (сборник, М., 1911)

Ссылки

Примечания 

Журналисты по алфавиту
Переводчики Российской империи
Журналисты Российской империи
Родившиеся в Новогрудском районе
Родившиеся в Гродненской губернии
Выпускники Бернского университета